

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Drt“ beginnt.

Drt 



Drti 
 Drtikol, František (1883–1961), tschechischer Fotograf
 Drtina, Prokop (1900–1980), tschechischer Politiker